Бустильо-дель-Парамо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Население — 1484 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Ayuntamiento de Bustillo del Páramo 
 Web del Páramo Leonés 
 Fotos de Matalobos y sus gentes

Муниципалитеты Леона